Rat (zijrivier van Sejm) - zijrivier van Sejm in de Russische oblast Koersk
 Rat (zijrivier van Toeskar) - zijrivier van Toeskar in de Russische oblast Koersk